Bubon laevigatus är en flockblommig växtart som beskrevs av William Aiton. Bubon laevigatus ingår i släktet Bubon och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
laevigatus